Alles is zoals het zou moeten zijn (roman), een roman van Daphne Deckers uit 2012
 Alles is zoals het zou moeten zijn (film), een film uit 2020, verfilming van het gelijknamige boek
 Alles is zoals het zou moeten zijn (lied), een lied uit 2020, titelsong van de gelijknamige film